Спирурида  — отряд нематод. Встречаются повсеместно. Паразиты водных и наземных позвоночных животных, среди которых филярии (Сердечные черви и другие), паразитирующие, в том числе, на собаках. В личиночной стадии паразиты беспозвоночных. Стилет отсутствует. Имеют две латеральные губы (иногда 6 или отсутствуют). У самцов 2 спикулы. Форма тела, как правило, цилиндрическая (нитевидная), суженная к обоим концам тела. Мелкие и среднего размера нематоды: от нескольких мм до нескольких см (,  и  до 10 см, а представители рода  достигают 30 см).

Классификация 
780 родов и более 6000 видов. Таксономический ранг и объём дискуссируется. Группа рассматривается или в ранге самостоятельного отряда или в ранге подотряда Spirurina в составе отряда Rhabditida с включением инфраотряда Ascaridomorpha (Ascarididae) и некоторых других нематод.

 Spiruromorpha
 Acuarioidea
 Acuariidae
 Aproctoidea (или в составе Filarioidea)
 Aproctidae — Desmidocercidae
 Camallanoidea
 Camallanidae
 Diplotriaenoidea
 Diplotriaenidae — Oswaldofilariidae
 Drilonematoidea (или в составе Tylenchina)
 Creagrocericidae — Drilonematidae — Homungellidae — Mesidionematidae — Scolecophilidae — Ungellidae
 Filarioidea
 Aproctidae — Onchocercidae — Setariidae
 Habronematoidea
 Cystidicolidae — Habronematidae — Hedruridae — Tetrameridae
 Physalopteroidea
 Physalopteridae 
 Rictularioidea
 Rictulariidae
 Spiruroidea
 Gongylonematidae — Hartertiidae — Spirocercidae — Spiruridae — Tricheilidae
 Thelazioidea
 Pneumospiruridae — Rhabdochonidae — Thelaziidae
 Gnathostomatomorpha
 Gnathostomatoidea
 Gnathostomatidae
 Oxyuridomorpha
 Oxyuroidea
 Thelastomatoidea
 Rhigonematomorpha
 Ransomnematoidea
 Rhigonematoidea
 incertae sedis
 Anguillicoloidea
 Anguillicolidae
 Dracunculoidea
 Anguillicolidae — Dracunculidae — Guyanemidae — Lucionematidae — Micropleuridae — Philometridae — Skrjabillanidae — Tetanonematidae
 Ascaridomorpha
 Ascaridoidea: Anisakidae — Ascarididae — Crossophoridae — Heterocheilidae — Qiumperiidae — Raphidascarididae — Toxocaridae
 Cosmocercoidea: Atractidae — Cosmocercidae — Kathlaniidae
 Heterakoidea: Aspidoderidae — Heterakidae — ?Kiwinematidae
 Seuratoidea: Chitwoodchabaudiidae — Cucullanidae — Quimperiidae — Schneidernematidae — Seuratidae
 Subuluroidea: Maupasinidae — Subuluridae

См. также 
 Dirofilaria immitis
 Onchocerca volvulus
 Wuchereria bancrofti

Примечания

Ссылки 
 Fauna Europaea : Spirurida
 Animal Diversity Web : Spirurida

 
Отряды круглых червей
Паразиты